Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien seit der Staatsgründung im Jahr 1850 auf. Als die Stadt 1852 bankrottging, übernahm vorübergehend ein Überwachungsausschuss (Board of Trustees) des Bundesstaats die Geschäfte.

Liste

Weblinks 
 Website des Bürgermeisters von San Diego

!
San Diego
Burgermeister San Diego